est une expression anglaise signifiant « appréciez la balade ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Krewella présente sur l'album Get Wet sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Marie Serneholt sorti le  ;
 , album de Sugarland sorti le .

Voir aussi